Daniela Frumușeanu (n. 11 iulie 1961, Bacău, județul Bacău) este artist vizual român, în cadrul Departamentul Arte Textile și Design Textil al Universității Naționale de Arte din București, deținător al titlului universitar de Doctor în Arte Vizuale din 2007.

Din 1991 Daniela Frumușeanu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala București, Secția Arte Decorative. Din 2010 până în prezent este membră a Asociației Femeilor Universitare din România si a Asociației Visarta, iar din 2012 este Membru Individual al Asociației Muzeelor în Aer Liber din România.

Studii
În prezent, Daniela Frumușeanu este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Arte Decorative și Design, Departamentul Arte Textile și Design Textil; specializarea- Tapiserie/Imprimeuri. 

În anul 1980 a absolvit Liceulul de Artă din Bacău (specializarea Tapiserie-Imprimeuri), iar în anul 1984 își ia licența în cadrul Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”  București, Facultatea de Arte Decorative (specializarea Tapiserie-Imprimeuri).
Începe ca Proiectant modele imprimeuri pentru decor de interior în cadrul Întreprinderii Textile Buzău (1986-1984), iar ulterior în cadrul Întreprinderii Textile Suveica București (1988-1986). După finalizarea studiilor, ocupă următoarele poziții: Asistent universitar suplinitor - 1988-1990, Asistent universitar titular - 1991-1994, Lector universitar doctor - 2012-1994, Conferențiar universitar doctor din 2012, în cadrul Universității Naționale de Arte din București, Facultatea de Arte Decorative și Design, Catedra de Arte Textile - Specializarea Tapiserie - Imprimerie.

Din 2007 este Doctor în Arte Vizuale cu Teza de Doctorat: “Posibilitățile moderne de expresie estetică ale unei tehnici  străvechi - imprimarea cu ceară”,Coordonator profesor univ. dr. Gheorghe Achiței, publicată cu titlul Batik-ul-de la tradiție la experimentul modern,la Editura UNARTE, acreditatǎ C.N.C.S.I.S.,având ISBN 978-973-1922-46-1677, Biblioteca Națională a României - CIP nr. 2451/03.02.2009.

Daniela Frumușeanu a deținut Brevetul de invenție Nr. 126674, acordat în temeiul Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție pentru - Procedeu de piroimprimare cu material termorezistente pe suporturi organice si anorganice.

Activitatea științifică și didactică

Artistul vizual Daniela Frumușeanu are peste 41 de expoziții personale în țarǎ și strǎinǎtate: Alba-Iulia/Slobozia/ România 2020/2019; Râmnicu Sărat/România 2018; Buzău/România-2018, 1998; Iași/România-2017/2018; Alba Iulia, Bistrița-Năsăud/România; Viena/Austria-2017; Viens/Franța-2016; București/România-2017, 2016, 2015 (2), 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2007 (2), 1999, 1995, 1994; Rhode Island/S.U.A.-2014; Câmpulung Muscel/România-2011; Isili/Sardinia (Italia)-2010, 2008; Otopeni/România-2010; Siurgus Donigala/Sardinia (Italia)-2009; Isili/Sardinia (Italia)-2008; Geneva/Elveția - 2009; Kyrenia/Cipru - 2008; Craiova/România - 2008; Sibiu/România - 2007 (2); Slatina/România - 2007; Bârlad /România - 2002; Bacău /România – 2009, 1994; 1985.

De asemenea aceasta are peste 300 participări la expoziții de grup în țară (naționale, municipale, bienale, trienale, quadrienale) și  122  participări la expoziții de grup cu caracter internațional. 

Pe parcursul carierei a fost organizator  și curator a peste 400 de evenimente artistice cu caracter național și internațional.

Expoziții

Expoziții personale și de grup în străinătate

 2017 -ZWISCHEN WEISS UND SCHWARZ - Five Plus Art Gallery, Viena, Austria   
 2016 - PIERRES  ET COULEURS - La Chapelle Saint-Ferréol, Viens, Franța     
 2014 - Expoziția internațională Refacerea – Work: Rework - Forget-Me-Not Galerie, Pawtucket, Rhode Island, Statele Unite ale Americii
 2010 - Expoziția internațională ”The Secret” prezentată în cadrul ”Festivalului ‘ART & ARCHAEOLOGY’ Isili (Sardinia) Italia, parte a Proiectului european ”ART LANDSCAPE TRANSFORMATIONS”
 2009 - Expoziția ”The Music of  the Spheres” în cadrul Festivalului ”Art and Science”, Proiectul european ”ART LANDSCAPE TRANSFORMATIONS”, Sala Polivalentă, localitatea Siurgus Donigala (Sardinia) 
 2009 - Expoziție de artă decorativă ,,Mitul soarelui în arta românească˝, Centre del’Espérance și ANFDUR, Geneva, Elveția
 2008 - Expoziție de artǎ decorativǎ ”The Motif of the Sun in the romanian popular art”, Congresul Federației Europene a Asociațiilor Femeilor cu Diplomă Universitară din Europa, Sala de Conferințe a Hotelului Acapulco, Kyrenia, Cipru
 2008 - Expoziție de carte-obiect ”I miei libri”, organizată la Museo per l’arte del Rame e  del Tessuto, Isili (Sardinia), Italia

Expoziții personale și de grup în țară
 2021 - Salonul Național de Plastică Mică - Brăila, ediția a XXII-a (cu participare internațională), Galeriile de Arta Brӑila 
 2020/2021 - Expoziție de grup FormArt/Expoziție contemporanӑ de Arte Decorative - Galerii de artӑ Reperaj, Cetate, Corpul C,  Oradea, România 
 2020  - Expoziția de artӑ vizualӑ STEAGURI  MEDIEVALE IMAGINARE 2020, ediția a II-a, Sala de Expoziții ,,Constantin Brâncuși”, Palatul Parlamentului, București, România
 2020-2021 - Salonul Național de Miniaturӑ Textilӑ, galeria Orizont, București, România 
 2020 - Expoziția TANGENȚE- grup SIX T, Galeria ORIZONT, București, România 
 2020 - Expoziția de grup GRAFICA ROMÂNEASCĂ, ediția a IX-a, Cӑminul Artei, București
 2020 - Expoziția de grup (de artӑ vizualӑ) DUAL 
 2020 - SALONUL NAȚIONAL DE PLASTICĂ MICĂ BRĂILA, Galeria de Artӑ Brӑila 
 2019 - Expoziția de grup Conexiuni Textile, Galeria de Artӑ “N. Tonitza”, Iași
 2019 - Expoziție de grup - caracter național -BIENALA ARTELOR DECORATIVE 2019- ediția a IV- a, Pigmento/Între uzanțe și experiment, Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești”, Mogoșoaia, București (,,Galeria „Senso” și în Galeriile U.A.P din România: Galeria „Orizont” și „Galateea Contemporary Art”) 
 2019 - Salonul Național de  Artă Medievală ediția a XII-a/Ipostaze Medievale-Revalorificӑri Contemporane-Expoziție de Artӑ Plasticӑ și decorativӑ dedicatӑ Zilelor Bucureștiului-560 de ani de atestare documentarӑ, București, România
 2019 - Expoziție Daruri cromatice, Piața Spania Gallery, București
 2019 - Expoziție de artӑ vizualӑ Dragobete Art.Ro, ediția a VII-a, Iași
 2018-2019 - Expoziția Dincolo de formӑ, Galeriile de artӑ-Reperaj Cetate, Corpul C, Cetatea Oradea 
 26.XI.2019 - 26.0I.2020  Expoziție de artӑ vizualӑ SPAȚIUL CUVINTELOR - Museikon, Alba-Iulia, Județul Alba, România. 
 2019 - Expoziție de artӑ vizualӑ SPAȚIU PERSONAL - Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Slobozia/România;
 2018 - Expoziție itinerantă de artă vizuală METAFIZIC - Muzeul Municipal Râmnicu Sărat 
 2018 - Expoziție itinerantă de artă vizuală METAFIZIC - Casa ”Vergu Mănăilă”, Buzău, România 
 2017 - Expoziție itinerantă 100 de zile ale Marii Uniri - MUSEIKON, Muzeul Unirii Alba Iulia 
 2017 - Expoziție itinerantă 100 de zile ale Marii Uniri - Institutul  Cultural Român/București  
 2017/2018 - Expoziție itinerantă de artă vizuală METAFIZIC - COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD, România  
 2016 - Expoziția TRANS (A) GRESĂRI IRONICE - Metropolis Center, București 
 2015 - Expoziție mix-media IRONII TEXTILE realizată împreună cu Miruna Hașegan - Galeriile de artă „i” ale Centrului de Studii Europene Iași  
 2014 - Expoziție de carte obiect – MATRICEA – Biblioteca Națională a României, în spațiile expoziționale Alfa – Beta, situate la parter (Aripa Tribunalul București) </ref> 
 2013 - Expoziție ,,Inside/Outside” - Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa (Sala Multimedia), București, România 
 2012 - Expoziție ,,Carte jurnal”- carte-obiect monumentală realizată împreună cu ceramista Aniela Ovadiuc, Galeria Galateea, București 
 2010 - ”Martori tăcuți” (”Silent witness”), Festivalul Internațional de Film de Artă, Ecologic și Turistic ”Document Art”, ediția a –XIV-a; Centrul Cultural ”Ion Mincu”, Otopeni, România 
 2009 - Expoziția ,,Trepte de lumină” și  lansarea cărții: ,,Batik-de la tradiție la experimentul modern”, Centrul Internațional de Cultură și Arte ,,George Apostu’’, Bacău, România
 2006 - Participare la Concursul Național de Artă Contemporană ,,N.N.Tonitza”, Bârlad. 
 2006 - Salonul Național de pictură, grafică și artă decorativă-Sala Brâncuși- Palatul Parlamentului, București
 2005 - Participare la expoziția de Miniaturi Textile-caracter național-Galeria Artis, București
 2005 - Participare la expoziția ,, La vie en rose “-World Trade Center, București
 2004 - Participare la Bienala concursului național de artă contemporană ,, N.N. Tonitza “ ediția a 6-a , Bârlad
 2004 - Participare la Bienala artelor plastice ,, Ion Andreescu “, ediția a 5-a, Buzău
 2004 - Participare la expoziția ,,Hexagon Art “, Galeriile de Artă, Buzău
 2003 - Participare la Trienala de Arte Textile, ediția a 4-a, Galeria ,,Artis“, București
 2003 - Participare la Expoziția municipală, Galeria Apollo, București
 2003 - Participare la expoziția ,,Hexagon Art “, Galeria Apollo, București
 2003 - Participare la expoziția ,,Spirit și fantezie“, Căminul Artei, etaj, București
 2003 - Participare la expoziția ,,Mări și ceruri“, World Trade Center-Sofitel, București 
 2003 - Participare la expoziția ,,Vis, fantezie și delir“, World Trade Platza, București
 2003 - Galeria Assemblage/Contemporary Art, Grand Hotel Marriott, București
 2002 - Participare la expoziția ,,Infern și paradis“, World Trade Platza, București
 2002 - Participare la expoziția de Miniaturi Textile, Apollo, București
 2002 - Expoziție de artă decorativă, Muzeul de Artă Vasile Pârvan, Bârlad (România)
 2002 - Participare la Concursul național de pictură, grafică și artă decorativă ,,N.N.Tonitza“, Bârlad
 2002 - Participare la expoziția municipală ,,Conexiuni concrete“, Sala Dalles, București
 2002 - Participare la expoziția ,,Lumina de toamnă“, World Trade Platza, București
 2002 - Participare la expoziția ,,Imagini și simboluri“, World Trade Platza, București
 2001 - Participare la expoziția Salonul Național de Artă, Pavilionul -12 –Romexpo București
 2001 - Participare la Expoziția municipală-Galeria Apollo, București
 2001 - Participare la expoziția ,,Visul American“, Concursul național de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă ,,N.N.Tonitza”, ediția a 4 a-Bârlad
 2001 - Participare la Expoziția de pictură, grafică și artă decorativă-Otopeni, București 
 2001 - Participare la Expoziția de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă-Bârlad
 2000 - Participare la Trienala de tapiserie –Sala  Rondă-Teatrul Național, București
 2000 - Participare la Expoziția municipală-Galeria Apollo, București
 1999 - Expoziție de artă decorativă, Căminul Artei, etaj, București (România)
 1999 - Participare la Salonul de Artă –Căminul Artei-Galeria Apollo, București 
 1998 - Expoziție de artă decorativă, Galeriile de Artă, Buzău (România)
 1998 - Participare la Bienala ,,Ion Andreescu”-Buzău
 1998 - Participare la expoziția de Miniaturi Textile, Teatrul Național-Galeria Apollo, București
 1997 - Participare la Expoziția de Artă Decorativă –Căminul Artei, București
 1997 - Participare la Salonul de Artă Decorativă-Palatul Cotroceni, București 
 1996-1997 - Participare la expoziția de Artă decorativă, Căminul Artei, București 
 1996 - Participare la expoziția de Artă Decorativă, Palatul Cotroceni, București
 1996 - Participare la expoziția Filialei U. A .P., Căminul Artei, București
 1995 - Expoziție de artă decorativă, Căminul Artei, parter, București (România)
 1995 - Participare la expoziția de Miniaturi Textile, Galeria Apollo-Teatrul Național, București 
 1995 - Participare la Salonul de Artă Decorativă, Palatul Cotroceni, București
 1994 - Expoziție de artă decorativă, Centrul Cultural al Republicii Ungare, București (România)
 1994 - Expoziție de artă decorativă, Galeriile Fondului Plastic, Bacău (România) 
 1994 - Participare la Expoziția municipală, Teatrul Național, București 
 1993 - Participare la Salonul de Artă Decorativă, Palatul Cotroceni, București
 1990 - Participare la Expoziția tineretului, Teatrul Național, București
 1989 - Participare la Quadrienala de Artă Decorativă, Sala Dalles, București
 1989 - Participare la Expoziția municipală, Muzeul de Artă, București
 1988 - Participare la expoziția de  Miniaturi Textile, Căminul Artei, București 
 1988 - Participare la Târgul de toamnă, Căminul Artei, București
 1985 - Expoziție de artă decorativă, Galeriile Fondului Plastic, Bacău (România) 
 1985 - Participare la expoziția ,,Scrierea, modalitate de comunicare în arta plastică“, Bacău
 1985 - Participare la expoziție de grup, Bacău
 1984 - Participare la expoziție colectivă de pictură, Bacău

Activitate în domeniul proiectelor de cercetare – dezvoltare / granturi

 2020-2021 - Membru ȋn proiectul  AFCN - Natural Dyes in Contemporary Textile Art/Coloranți naturali în arta textilă contemporană 
 2016 - Partener al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului
 2007-2008 - Membră a Grant-ului C.N.C.S.I.S. 945 Spațiul, apa și focul: hydrostrategiile și pyrotehnologiile habitatului tradițional (Arheologia spațiului ca sursă pentru arta contemporană și eco-design)http://www.mikroarkeologi.se/publications/encounteringimagery/10.dragos.pdf 

Premii, nominalizări, diplome, mențiuni, certificări

 Premii 

 2020 - Premiul BIAMAT 2020 la Secțiunea Arte Textile - Bienala internaționalӑ de Artӑ Miniaturalӑ, Timișoara 
 2020 - Premiul pentru tehnică mixtӑ acordat în cadrul expoziției de artă vizuală ,,Dragobete Art.Ro", ediția a VIII-a, Iași
 2019 - Premiul pentru artă textilӑ, Galeria de Artă ,,Ion Neagoe”- Casa  Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ și Iulius Mall Iași
 2019 - Premiul pentru serigrafie acordat pentru lucrarea ,,Spațiu alchimic  IV’’ în cadrul expoziției de artă vizuală ,,Dragobete Art.Ro", ediția a VII-A, Iași
 2018 - Premiul pentru artă textilӑ acordat pentru panoul decorativ ,,Privirea’’ în cadrul expoziției de artă vizuală ,,Portret și autoportret", ediția I, Iași
 2018 - Premiul pentru tehnică mixtӑ acordat în cadrul expoziției de artă vizuală ,,IDENTITĂȚI IEȘENE", ediția a VII-a, Iași 
 2018 - Premiul taberei ABRUD 2018, acordat de Primӑria orașului Abrud și Consiliul Local Abrud
 2018 - Premiul pentru Artă Textilă, acordat în semn de apreciere pentru participarea deosebită la Expoziția de artă vizuală Careu de Dame, ediția a IV-a, Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’-Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ Iași
 2018 - Premiul pentru prelucrare digitală acordat în semn de apreciere pentru participare deosebită cu lucrarea SONIA la expoziția de artă vizuală ,,Dragobete Art.Ro", ediția a VI-a; eveniment organizat de Filiala Iași (Uniunea Artiștilor Plastici din România), Galeria de Artă ,,Victoria’’ Iași
 2017 - Premiul pentru grafică acordat în cadrul expoziției de artă vizuală ,,IDENTITĂȚI IEȘENE", ediția a VI-a, Iași
 2017 - Premiul pentru Arte Decorative acordat la Bienala Națională de Artă Contemporană ,,Aegyssus’’, ediția a III-a, septembrie-octombrie, Muzeul de Artӑ din Tulcea
 2017 - Premiul pentru tehnică mixtă, Expoziția de artă vizuală Careu de Dame, ediția a III-a, Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’-Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ Iași
 2017 - Premiul pentru tehnică mixtă, Expoziția de artă vizuală Dragobete Art 
 2016 - Premiul pentru tehnică mixtă, Expoziția de artă vizuală ,,POVESTE DE IARNĂ’’, ediția I, Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret” Iași
 2015 - Premiul ArtWalkStreet PLATINUM, REMBRANDT ART CENTER 
 2015 - Marele Premiu acordat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,,Simion Gavrilă” Tulcea, Bienala Națională de Artă Contemporană ,,Aegyssus”, ediția a II-a, Muzeul de Artă, Tulcea 
 2012 - Premiul acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala  Iași, pentru Artă  Decorativă, Expoziția ,,Ritmuri atemporale” –  ediția a III-a, Festivalul Internațional ,,Arta și tradiția în Europa”
2010 - Premiul “SALONUL MIC BUCUREȘTI”, acordat la ediția a IV-a (SMB4 mixed media) ”Imaginea corpului uman versus Geometrii subiective”, la Centrul Artelor Vizuale, Galeria Căminul Artei P+E, București
 2006 - Premiul Muzeului Național de Artă al Moldovei, Chișinău, acordat pentru lucrarea ,,Joc magic”, expoziția itinerantă Saloanele Moldovei, expoziție concurs internațională de artă contemporană, ediția  a XVI-a (Bacău -Galeria Alfa, Chișinău-Muzeul de Artă)
 2004 - Premiul pentru artă decorativă, pentru lucrarea ,,Manuscris”acordat cu ocazia participării la  Bienala artelor plastice ,, Ion Andreescu “-ediția a 5-a, Buzău
 2002 - Premiul și medalia Fundației ,,Sf. Luca” pentru lucrarea ,,Poem oriental”, acordate cu ocazia participării la Concursul național de pictură, grafică și artă decorativă ,,N.N.Tonitza“, Bârlad
 2001 - Marele Premiu și medalia ,,Sf. Luca” acordate de Municipiul Bârlad pentru lucrarea  ,,Atingerea focului”, expoziția ,,Visul American“- concurs național de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă ,,N.N.Tonitza”, ediția a 4 a, Bârlad
 1998 Premiul ,,Magie inovativă “ acordat la a 8 a Bienală Națională de Miniatură Textilă-București

 Nominalizări 

 2018 - Nominalizare pentru participarea la Salonul Național de miniaturӑ textilӑ 2018, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia, Galeria Parter
 2016 - Nominalizare la secțiunea Arte Decorative, ,,Ion Andreescu” Ediția a X-a, 2016, Buzău
 2014 - Nominalizare în cadrul Bienalei Internaționale ,,Ion Andreescu”, ediția a IX-a, Galeriile de artă ,,Ion Andreescu” Buzău
 2009 - Nominalizare la Gala Premiilor Radio România Cultural, secțiunea Arte Plastice
 2008 - Nominalizare de juriul Saloanelor Moldovei, pentru lucrarea ,,Just Gestures” Bacău (Galeria Alfa), Chișinău (Muzeul de Artă)-itinerantă
 2006 - Nominalizare la secțiunea Arte Decorative și Marele Premiu, Bienala artelor plastice ,,Ion Andreescu “, Buzău
 2004 - Nominalizare de juriul ediției a XIV-a a Saloanelor Moldovei, expoziție itinerantă-pentru lucrarea ,,Treptele timpului” Bacău, Chișinǎu

Diplome de excelenta

 2020  - Diplomӑ de excelențӑ acordat în cadrul expoziției de artă vizuală ,,Dragobete Art.Ro", ediția a VIII-a, Iași 
 2019  - Diplomӑ de Excelențӑ, expoziția de artă vizuală ,,Careu de dame", ediția a V-a, Galeria de Artă ,,Ion Neagoe”- Casa  Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ și Iulius Mall Iași
 2019 - Diplomӑ de excelențӑ acordat pentru lucrarea ,,Spațiu alchimic  IV’’ în cadrul expoziției de artă vizuală ,,Dragobete Art.Ro", ediția a VII-A, Iași
 2018 - Diplomă de excelență, expoziția de artă vizuală ,,Portret și autoportret", ediția I, Iași
 2018 - Diplomӑ de excelențӑ și titlul de MEMBRU DE ONOARE AL ASOCIAȚIEI FEMEILOR UNIVERSITARE acordat de Andreea Popescu, Președinta Asociației Femeilor Universitare, cu ocazia participӑrii la evenimentul ‘’100 de ani de demnitate româneascӑ’’
 2018 - Diplomă de excelență acordată  pentru participare cu lucrarea Texturi vegetale (poliptic) la expoziția de artă vizuală ,,IDENTITĂȚI IEȘENE", ediția a VII-a, Casa Corpului Didactic Iași
 2018 - Diplomă de excelență pentru coordonare și participare la expoziția internaționala West meets East 2018- A Cultural Book Exchange, Piața Spania Gallery, București  
 2018 - Diplomă de excelență acordată pentru participare cu lucrarea ,,Evocare’’  la Expoziția de artă vizuală Careu de Dame, ediția a IV-a, Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’-Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ Iași
 2018 - Diplomă de excelență acordată  pentru participare cu lucrarea SONIA  la expoziției de artă vizuală ,,Dragobete Art.Ro", ediția a VI-a,   Galeria de Artă ,,Victoria’’ Iași
 2018 - Diplomă de excelență acordată  pentru participare cu lucrarea EX-LIBRIS BRȂNCUȘI la expoziția  de artă plastică ,,EX-LIBRIS BRȂNCUȘI",Administrația Prezidențială, Muzeul Național Cotroceni
 2017 - Diplomă de excelență acordată  pentru participare cu lucrarea PORTRET la expoziției de artă vizuală ,,IDENTITĂȚI IEȘENE", ediția a VI-a, Iași
 2017 - Diplomă de excelență acordată în semn de apreciere pentru participarea deosebită la Expoziția de artă vizuală Careu de Dame, ediția a III-a, organizată la  Galeria de Artă ,,Ion Neagoe’’-Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’ Iași
 2017  Diplomă de excelență acordată de Consiliul Județean Argeș, Galeria de Artă Rudolf Schweitzer-Cumpănă și Muzeul Județean Argeș (Pitești) pentru activitate în domeniul artei plastice contemporane
 2017 - Diplomă de excelență acordată de Asociația Femeilor Universitare din România (AFU) ca semn de mulțumire și recunoaștere a activității remarcabile din cadrul asociației
 2017 - Diplomă de excelență acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, Expoziția de artă vizuală Dragobete Art. Ro, Galeria de artă “i” a Centrului de Studii Europene Iași – U.A.I.C.
 2016 - Diplomă de excelență acordată în semn de apreciere pentru participarea deosebită la Expoziția de artă vizuală ,,POVESTE DE IARNĂ’’, Iasi
 2016 - Diplomă de excelență acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, Palas Mall Iași, Librăria Cărturești Palas Mall Iași, Universitatea de Arte ,,George Enescu’’ Iași 
 2016 - Diploma  de excelență pentru participarea la proiectul internațional WEST MEETS EAST - A Cultural Book Exchange 2015 / 2016 (ediția a VIII-a), acordată de Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” Teleorman
 2016 - Diplomă de excelență acordată de Consiliul Județean Teleorman și Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” Teleorman, expoziția – concurs Trienala internațională de gravură/ International print triennial / ediția I / 1st Edition, 2016, Alexandria (RO)  
 2016 - Diplomă de excelență acordată de Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi București, pentru conservarea, susținerea și promovarea patrimonului cultural national
 2015 - Diplomă de excelență acordată de Asociația Femeilor Universitare din România, pentru prestigiul profesional  și activitatea de cercetare din domeniul designului românesc 
 2015 - Diplomă de excelență pentru participarea la proiectul internațional WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange 2015 / 2016, acordată de Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane (ANAV)        
 2013 - Diplomă de Excelență acordată de Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău pentru evaluare în cadrul Concursului Național de Interpretare Instrumentală ș Arte Vizuale ,,Margareta Sterian”, Buzău
 2011 - DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din România  – Filiala Iași, România, pentru expoziția internațională WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange 
 2010 - Diplomă de Excelență acordată de Fundația Ileana Mustatza, pentru participarea cu lucrarea de  artă decorativă ,,Iubind în taină” la evenimentul “Vis de poet”. 
 2009 - Diplomă de Excelență acordatǎ de Asociația Culturalǎ Româno-Italianǎ D’arte Da Vinci, Expoziția Națională D’arte Da Vinci, Rin Grand Hotels, București

Diplome de participare

 2020 - Diplomӑ de participare, prima ediție a Salonului de Miniaturӑ (decembrie 2019-februarie 2020) organizat de Muzeul de Artӑ Modernӑ și Contemporanӑ Pavel  Șușarӑ ȋn parteneriat cu Davino. 
 2019 - Diplomӑ de participare la Bienala Artelor Decorative/Pigmento-ȋntre uzanțe și experiment - ediția a IV-a, București 
 2018 - Certificat de participare Festivalul Internațional ,,Arta și tradiția în Europa’’ ediția a IX-a, Iași
 2018 - Diplomӑ de participare acordatӑ de Primӑria orașului Abrud și Consiliul Local Abrud
 2018 - Diplomӑ de participare acordatӑ de  Asociația Atelierul de adevӑruri,  pentru participare la workshop-ul Vopsiri cu plante tinctoriale ȋn satul Bila, județul Giurgiu
 2018 - Diplomă de participare acordată pentru participarea la tabăra de arte textile ,,Etno-design-Între Mimesis și așteptare’’, proiect desfășurat la Complexul Muzeal Bistrița- Năsăud
 2018 - Diplomӑ de participare  pentru susținerea și participarea ȋn cadrul evenimentului caritabil Milonga Regalӑ organizat la Muzeul Național de Artӑ al României
 2017 - Diplomă de participare, Moștenirea Culturală a Epocii Brâncovenești-Ediția a–II-a/Interferențe Multietnice și Modernitate pe Drumul Sudului. 
 2017 - Diplomă de participare pentru efortul depus în susținerea Rezidenței D. Fleiss East meets West Artists Ardud 
 2016 - Diplomă de participare acordată de Universitatea de Vest, Facultatea de Arte și Design Timișoara, Centrul de cercetare în artele vizuale contemporane, Centrul de cercetare și creație în artele decorative și design,  pentru participare la expoziția de fotografie experimentală BIAMT ediția a II-a / Second Edition, Timișoara, România
 2016 - Diplomă de participare, expoziția de grup SMB10; locație Centrul Artelor  Vizuale, Galeria Căminul Artei, București
 2015 - Diplomă de participare, expoziția de grup SMB9; locație Centrul Artelor  Vizuale, Galeria Căminul Artei, București
 2013 - Diplomă de participare acordată de Consiliul Local sector 1 București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Direcția Protecția Persoanei și Familiei

Mentiuni de onoare

 2020 - Mențiune de onoare/Honorable Mention - film E I B A B 
 2019 - Mențiune de onoare pentru întreaga activitate artistică în domeniul artelor vizuale, President of Bulgarian Artists Union - Lyuben Genov
 2016 - Diplomă de onoare și MEDALIA Simpozionul ,,Constantin Brâncuși” 2016, acordată de MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 2016 - DIPLOMĂ, MEDALIA ,,Gheorghe D. Anghel”, comemorare 50 de ani, acordată de Muzeul Regiunii ,,Porților de Fier”, Drobeta Turnu Severin,  pentru merite deosebite în activitatea artistică și pedagogică, acordată de Muzeul Regiunii ,,Porților de Fier”, Drobeta Turnu Severin. 
 2012 - Diplomă de onoare acordată cu ocazia participării la festivalul “Ani de toamnă”
 2010 - Diplomă de onoare oferită de ANFDUR pentru activitatea artistică

Certificate de apreciere

 2019 - Certificat de apreciere - evenimentul Walking the indigo Walk/Sur les sentiers de l’indigo organizat ȋn cadrul celei de-a 40-a ediții a Conferinței Generale UNESCO  Headquarters, Paris/Franța
 2019 - Diplomӑ de recunoștințӑ oferitӑ de Primӑria orașului Ardud, pentru organizarea și coordonarea Taberei de creație Ardud-ediția a II-a, desfӑșuratӑ ȋn orașul Ardud, județul Satu Mare
 2016 - Premiul de recunoștință pentru merite deosebite în activitatea artistică, didactică și curatorială în domeniul artelor vizuale, oferit de Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” Teleorman și Consiliul Județean Teleorman, cu ocazia organizării la Alexandria a  proiectului internațional WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange 
 2015 - Diplomă de mulțumire acordată de Fundația Ileana Mustatza  pentru participare cu lucrarea ,,Vezi?” (linogravură) la expoziția de grup "Ani de toamnă”, aflată  la ediția a XI-a. Locație: Clubul seniorilor, București
 2014 - Diplomă aniversară acordată pentru participarea la expoziția “PROFESORI FADD” organizată cu ocazia celebrării a 150 de ani de la înființarea Facultății de Belle Arte la București
 2013 - Certificat de atestare a competențelor profesionale – Universitatea POLITEHNICA din București,  eliberat la propunerea DEPARTAMENTULUI  DE FORMARE  PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

 Cărți publicate, articole 

Autor unic cărți

 2009 - Carte Batik-ul - de la tradiție la experimentul modern,  București: Editura UNARTE, ISBN 978-973-1922-46-1677, Biblioteca Națională a României: CIP nr. 2451/03.02.2009 

 
Prim autor cărți

 2020 - Catalog expoziție online WEST MEETS EAST – A CULTURAL BOOK EXCHANGE 2020, Editor coordonator catalog: Frumușeanu Daniela, București, România, ISBN 978-973-0-32779-3
 2010 - Carte Ceara de albine, dimensiuni materiale și  spirituale, Editura UNARTE, București, Biblioteca Națională a României CIP nr. 04124/09.04.2010, ISBN 978-973-1922-74-4
 2008 - Carte Vopsirea cu plante tinctoriale între științǎ și artǎ, Editura Universității din București, Biblioteca Națională/cota: II 533959, ISBN 978-973-737-546-9
 2020 – Carte Coloranți naturali ȋn arta textilӑ contemporanӑ, Autori: Irina Petroviciu, Iulia Teodorescu, Daniela Frumușeanu, Andrea Bernath, Ed. “ASTRA Museum”, Sibiu, România, ISBN 978-606-733-311-4

Articole / studii în extenso

 2015 - Participare cu articol la Conferința internațională de la Chișinău, ISSN 1857–2049
 2015 - REZULTATELE UNUI PROIECT DE SUCCES – TESCANI 2013,  Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie, ISSN 1857–2049  
 2014 - Redactor colaborator revista online Art Out –artă, arhitectură, patrimoniu și restaurare, ISSN  2069-6949, ISSN-L = 2069-694 
 2014 - Articol „ARTE TEXTILE AMBIENTALE MASTER AN II ȘI LICENȚĂ – Arte &  Design Textil  2013”,   ISSN 2068-4436
 2011 - Articolul “Atingerea focului”, 2010, Editura UNAB, București ISBN 978-606-8296-04-3
 2009 - Articolul Vopsirea cu plante tinctoriale între teorie și practică, Editura UNARTE, ISBN 978-973-1922-67-6
 2008 - Capitolul Ecologia textilă ca prioritate, realizat în colaborare cu lector univ.dr.ing. Luminița Fărnoagă, Editura UNARTE 2008, București, DVD cu ISBN 978-973-1922-21-8
 2018 - Articolul METAFIZIC ȋn Capitolul I - Sesiune de comunicări științifice Festivalul internațional interdisciplinar „Arta și tradiția în Europa”- ediția a IX-a,  Editura Spiru Haret, Casa Corpului Didactic Iași, ISSN 2067- 6719 CNCSIS - COD 247
 2012 - Articolulul ,,Nimic nu se pierde, totul se transformă” , ISBN: 978-606-8296-50-0
 2011 - Autoarea capitolului ,,Spațiul și forma artistică azi/Ipostaze”, Editura UNARTE, București 2011 ISBN 978-606-8296-24-1    
 2011 - Articolul WEST MEETS EAST  - A Cultural Book Exchange 2011,   Deva, ISSN: 2068-4436
 2010 - Articolul WEST MEETS EAST-A Cultural Book Exchange,  ISSN: 1016-7609          

 Lucrări în muzee și colecții 

Lucrări ale artistei se află în colecții publice precum:
 Muzeul Național al Mătăsii din China
  Institutului Cultural Român din Tel Aviv (Israel)
  Universitatea din Cagliari
  Five Plus Art Gallery, Viena, Austria
  Muzeul de Artă din Chișinău (Republica Moldova)
  Centrului Cultural al Republicii Ungare
  Muzeul Colecțiilor din București
  Muzeului Național al Unirii Alba Iulia (Museikon)
  Muzeul de Artă Constanța
  Muzeul de Artă din Focșani
  Muzeului Județean Buzău
  Muzeul de Istorie din Buzău
  Palatului Parlamentului
  Asociația Culturală Româno-Italiene D’arte Da Vinci
  Muzeului de Artă-Tulcea (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea)
  Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” – Ialomița / Slobozia
  Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din  Timișoara
  Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești
  Muzeului Municipal Râmnicu Sărat
  Primӑria Ardud
  Complexului Muzeal Bistrița Năsăud
  Muzeului de Artă din Slatina, Galeria  Artis-Slatina
  Hotelul Phoenicia, București
  Hotelului Silva, Bușteni

Alte lucrări ale artistei se regasesc în colecții particulare din: România, Ungaria, S.U.A., Iugoslavia, Japonia, Indonezia, Germania, Italia, India, Franța, Croația.

 Aprecieri 

  "Artista Daniela Frumușeanu realizează lucrări de mari dimensiuni, cu materiale și tehnici variate, care îmbină abordarea simbolică cu cea concretă, documentară, într-un demers estetic-educativ. Scrisori, pagini de ziar sau chiar pagini din jurnalul zilnic al Reginei Maria, ne parvin prin intermediul resurselor arhivistice, devenind un laitmotiv al expoziției. "Cred că marcarea Centenarului României reprezintă un bun moment pentru mediul cultural românesc să-și pună toate întrebările incomode legate de libertatea actului artistic și de poziționarea acestui act într-o posibilă geografie culturală. Daniela Frumușeanu a avut curajul de a revizita un moment dificil și, în același timp, magnific al istoriei noastre. 100 de zile ale Unirii nu este altceva decât un exercițiu de libertate, în care artista s-a preluat pe sine însăși în proiect, ne-a preluat și pe noi în proiect, alături de lucrurile și istoriile care ne înconjoară", a spus curatorul Daniel Sur."    
 

 "O mare admirație o are Daniela Frumușeanu pentru filosofia eminesciană cuprinsă în poezia Glossă, prezentând în această expoziție încă o variantă plastică a poeziei, de data aceasta într-o variantă tridimensională, în care fiecare din cele zece strofe este prezentată ca pagina de deasupra a unui tom gros marcat de trecerea vremii. „Toate-s vechi și nouă toate", dar și „Ce e val ca valul trece" sunt cu siguranță sensul ascuns al multor alte lucrări ale artistei.(…)Tipul acesta de expoziție tocmai acest rol îl are, de a îndemna o reflecție asupra ideilor „mestecate de-a gata", iar lucrarea Vezi a Danielei Frumușeanu oferă o soluție de a ne salva prin trecerea prin propriul filtru a acestora - o luptă individuală împotriva nivelării. Un elogiu adus individualității care reușește în acest sens o aduce ea în lucrarea..” 

 "Daniela Frumușeanu m-a convins de multă vreme -prin natura felului ei particular de a fi om și profesionist în artă, deopotrivă- că poate accede la metafizic. Sigur, în alte condiții, poate ar fi destul de greu de crezut și chiar imposibil de înțeles cum „imprimeul textil” (iată câtă concretețe stă în această denumire tehnică) se metamorfozează și devine, altceva.Despre incredibila legătură dintre imprimeul textil și acest puternic altceva își propune să fie și cronica de față. O suită de lucrări vorbește astăzi la Buzău despre un demers important prin anvergură și dedicare, început cu mult timp în urmă de Daniela Frumușeanu. Căci, de expozițiile sale personale, m-am bucurat cu plăcere, în anii din urmă, luând aminte de fiecare dată la demersul consistent și continuu susținut de artistă. Totul se leagă în lucrul acestei creatoare, a cărei respirație artistică este de mare forță și cuprindere. În urmă cu destul timp- probabil s-au scurs de atunci, mai bine de 10 ani -descopeream cu entuziasm că artista -dincolo de dialogul minunat pe care îl purta cu pânza, prin forme și culori, rezultate din alegeri culturale bine definite- introducea în convorbirea cu privitorul, rând pe rând, tridimensionalul și mai apoi, spațiul. Tridimensionalul, ca de altfel și spațiul galeriei (acesta din urmă fiind la fiecare expoziție un altul, presupunând regândirea întregului după noi coordonate) sunt aduse de artistă în schema compozițională a expoziției, spre a îmbogăți mesajul, care nu este doar unul estetic. Categoric astfel, privitorului îi este solicitată participarea intensă la captarea conținutului artistic..."''

Bibliografie

 Batik-ul - de la tradiție la experimentul modern (carte), Editura UNARTE, acreditatǎ C.N.C.S.I.S., București, România, ISBN 978-973-1922-46-1677, 2009
 Frumușeanu, D., Ban-Calefariu, C., Ceara de albine, dimensiuni materiale și spirituale (carte), Editura UNARTE, București, România, ISBN 978-973-1922-74-4, 2010
 Frumușeanu, D., Anastasiu, P.,Fărnoagă L. R., Vopsirea cu plante tinctoriale între științǎ și artǎ (carte), Editura Universității din București,România, ISBN 978-973-737-546-9, 2008
 Frumușeanu, D.,  Greaca  E.  L., Greaca M. L., WEST MEETS EAST – A Cultural Book  Exchange, ediția a X-a (catalog), București, România, ISBN 978-973-0-32779-3, 2020
 Cartea IPOSTAZE DE ATELIER, la pag. 114, 115, 116, 117, cu articolul “Atingerea focului”, Sesiunea de comunicări științifice a  F.A.D.D., ediția a III-a din 2010 (23-24. III.
 Site-ul oficial al artistei Daniela Frumușeanu - http://www.danielafrumuseanu.com/
 Site-ul oficial al Universității Naționale de Arte București - http://www.unarte.org
 Site-ul official al Uniunii Artiștilor Plastici din România - http://uap.ro/frumuseanu-daniela/ 
 http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-departamente-profesori-portofolio.php?id=564&id_dep=10
 https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/daniela-frumuseanu-detalii/
 https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/2017/02/14/daniela-frumuseanu/
 http://arte-textile.ro/artisti/daniela-frumuseanu/
 http://artindex.ro/2015/04/29/frumuseanu-daniela/
 http://muzeulastra.ro/wp-content/uploads/2021/04/catalog-coloranti-in-arta-textila-contemporana.pdf
 http://icr.ro/pagini/vicepresedintele-mirel-talos-sarbatorim-marea-unire-prin-arta-expozitia-100-de-zile-ale-marii-uniri-a-fost-vernisata-la-sediul-icr
 http://danaartgallery.ro/en/editorial/again-art-with-message-the-exhibition-ironical-trans-a-gressions-of-the-artists-miruna-hasegan-and-daniela-frumuseanu/
 https://www.modernism.ro/2017/09/18/expozitia-personala-de-arta-vizuala-daniela-frumuseanu-metafizic-complexul-muzeal-bistrita-nasaud-2
 http://www.osim.ro/servicii/licente_cesiuni.html    
 https://osim.ro/wp-content/uploads/Publicatii-OSIM/BOPI-Inventii/2011/bopi_inv_09_2011.pdf
 https://arte-fact.uvt.ro/project/biamt2020/
 http://www.infolife.ro./  http://infolife.ro/stiinta/http://infolife.ro/carti 
 https://infolife.ro/wp-content/uploads/2016/05/Ceara-de-albine.pdf 
 http://www.radioromaniacultural.ro/ceara_de_albine_dimensiuni_materiale_si_spirituale-53438  
 http://www.amalr.ro/en/membru-individual-daniela-frumuseanu/
 https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/daniela-frumuseanu-detalii/
 https://noblesse-group.com/proiect_fusion_arts/daniela-frumuseanu/
 https://ateliere.net/ro/daniela-frumuseanu
 https://arte-textile.ro/artist/daniela-frumuseanu/
 https://fusionarts.ro/artists/daniela-frumuseanu/
 https://artfacts.net/artist/daniela-frumuseanu/718404
 https://www.anticariat-unu.ro/batik-de-la-traditie-la-experimentul-modern-de-daniela-frumuseanu-2009-p83924
 https://www.sensotv.ro/arta-plastica/Clipa-de-arta-6820/miruna-hasegan-si-daniela-frumuseanu-trans-a-gresari-ironice/www.sensotv.ro/scopurile-prelucrarilor-datelor-personale/
 https://www.inperspectiva.ro/02_interviuri/2020/05_mai/01_Arta_Textila_Conf_Univ_Dr_Daniela_Frumuseanu/01_Conf_Univ_Dr_Daniela_Frumuseanu_Arta_Textila.htm
 https://aiccromania.org/expozitia-columna-lui-traian-in-arta-contemporana/portfolio-Frumuseanu-Daniela.html
 http://issuu.com/lauramihalca/docs/art_out26pdf
 http://www.formadeva.blogspot.ro/2014/07/revista-forma-nr15.htmlj
 http://revista.uapdeva.ro/15/index.html 
 http://www.lerift.ca/#rift5-frn     
 http://arte.uvt.ro/

Note 

Nașteri în 1961
Pictori români
Artiști decoratori români
Pictori români în viață
Artiști vizuali români
Profesori universitari români
Artă contemporană
Uniunea Artiștilor Plastici din România
Universitatea Națională de Arte București